Pałac Meissnerów w Toruniu – dawny pałac miejski w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Rynek Staromiejski 7, w sąsiedztwie Dworu Artusa, kościoła św. Ducha, Poczty Głównej oraz Ratusza Staromiejskiego.

Historia 

Pałac został zbudowany w 1739 roku dla burmistrza Jakuba Meissnera. Architektem tego budynku był prawdopodobnie Jan Baptysta Cocchi. Obiekt wybudowano w stylu późnego baroku na miejscu zniszczonych przez Szwedów dwóch starszych kamienic. W 1798 roku pałac nabył pruski urząd skarbowy. Około roku 1800 pałac ten przebudowano w stylu klasycystycznym.

W 1929 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków.

Obecnie mieści się tutaj "Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza".

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis na stronie zabytek.pl

Pałace w Toruniu
Twierdza Toruń
Obiekty kulturalne w Toruniu